Världsmästerskap 2001 kan avse:

 Formel 1-VM 2001
 Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 2001
 Rally-VM 2001
 Roadracing-VM 2001
 Superbike-VM 2001
 Supersport-VM 2001
 VM i snooker 2001
 Världsmästerskapen i alpin skidsport 2001
 Världsmästerskapet i bandy för herrar 2001
 Världsmästerskapen i badminton 2001
 Världsmästerskapen i bordtennis 2001
 Världsmästerskapen i brottning 2001
 Världsmästerskapet i ishockey för herrar 2001
 Världsmästerskapet i ishockey för damer 2001
 Världsmästerskapen i skidskytte 2001
 Världsmästerskapet i handboll för damer 2001
 Världsmästerskapet i handboll för herrar 2001
 Världsmästerskapen i friidrott 2001
 Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 2001
 Världsmästerskapet i innebandy för damer 2001
 Världsmästerskapen i konståkning 2001
 Världsmästerskapen i orientering 2001
 Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2001
 Världsmästerskapen i simsport 2001